Sagas puede referirse a:

 el plural de saga; 
 Sagás, localidad española; o

 Sagas (álbum) de la banda Equilibrium.